

Patronyme 

 Joseph Robineau de Villebon (1655-1700), officier acadien, gouverneur de l'Acadie ;
 Pierre Robineau de Bécancour (1654-1729) grand voyer de Nouvelle-France ; 
 René Robineau de Portneuf (1659-1726), officier français en poste en Acadie ;
 Pierre Robineau de Portneuf, son fils, officier et commandant du Fort Presque Isle ;
 Alexandre-Auguste Robineau (1747-1828), peintre et musicien français ;
 Joseph Michel Félicité Vincent Robineau de Bougon (1773–1862), homme politique français ;
 André Jean Baptiste Robineau-Desvoidy (1799-1857), médecin, entomologiste et géologue français ; 
 Maryvonne et Bruno Robineau (1954- et 1957-), écrivains-voyageurs français ;
 Sylvie Robineau (1956-), personnalité politique néo-calédonienne ;
 Stéphane Robineau (1980-), joueur français de pétanque.

Toponyme 

 Lac Robineau, plan d’eau québécois du Nord-du-Québec.